Gruber steht für:
 Gruber (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

geographische Objekte:
 Gruber (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern, D
 Gruber (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern, D
 Gruber (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern, D
 Gruber (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern, D

 Gruber (Gemeinde Koppl), Ort bei Koppl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg, A
 Gruber (Gemeinde St. Peter in der Au), Ort bei St. Peter in der Au, Bezirk, Amstetten, Niederösterreich, A